Pierre  de Tarentaise, archevêque de Tarentaise (1132-1140), bienheureux ;
 Pierre II de Tarentaise, archevêque de Tarentaise (1142-1174), bienheureux ;
 Pierre de Tarentaise  (1225-1276), devenu le pape Innocent V